Ел Инисио има више значења:

 Ел Инисио (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Инисио (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику